Die Nationalliga B ist die zweithöchste Spielklasse im Schweizer Frauenfussball.

Modus 
Bis zum Ende der Saison 2017/2018 bestand die Liga aus 12 Teams. Die zwei Besten kämpften mit den beiden Letzten der Nationalliga A um Auf- bzw. Abstieg, die zwei Letzten stiegen in die 1. Liga ab.

Seit der Saison 2018/2019 spielen die neu nur noch 10 Teams dreimal gegeneinander. Dasjenige Team, welches am Ende der Saison am meisten Punkte aufweist, steigt in die NLA auf. Die zwei Teams mit den wenigsten Punkten steigen in die 1. Liga ab.

Aktuelle Entwicklung 
Durch die Verkleinerung der Liga von 12 auf 10 Mannschaften gab es in der Saison 2017/2018 4 statt 2 Absteiger. Die Vereine FC Aïre-le-Lignon, FC Amriswil, FC Kloten
und FC Walperswil stiegen ab. Der Sieger der Meisterschaft, der Servette FC Chênois Féminin stieg in die höchste Liga auf. Zu den verbleibenden 7 Mannschaften kamen der Absteiger der höchsten Liga, der FC Aarau Frauen und die beiden Aufsteiger aus der 1. Liga, der FC Küssnacht a/R und FC Rapperswil-Jona.

Vereine in der Saison 2018/19 

 FC Aarau Frauen (Absteiger)
 SC Derendingen Solothurn 
 FC St. Gallen-Staad
 FC Schlieren
 FC Therwil
 Frauenteam Thun Berner Oberland
 Femina Kickers Worb
 FC Zürich Frauen U-21
 FC Küssnacht a/R (Aufsteiger)
 FC Rapperswil-Jona (Aufsteiger)

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Liga auf der Seite des schweizerischen Fussballverbandes
 Webseite mit aktuellem Stand und Archiv

Fußballwettbewerb in der Schweiz
Frauenfußballwettbewerb für Vereinsmannschaften